Crni Vrh („schwarze Spitze“) steht für:
 Črni Vrh Observatorium, ein astronomisches Observatorium in Slowenien 
 Crni vrh (Berg), einen kosovo-makedonischen Grenzberg
 Črni Vrh, einen Berg in Slowenien
 den Berggipfel des serbischen Berges Deli Jovan

Crni Vrh ist der Name folgender Orte:

in Serbien:
 Crni Vrh (Vranje), in der Gemeinde Vranje
 Crni Vrh (Knjaževac), in der Gemeinde Knjaževac
 Crni Vrh (Medveđa), in der Gemeinde Medveđa

in Montenegro:
 Crni Vrh (Berane), in der Gemeinde Berane
 Crni Vrh (Pljevlja), in der Gemeinde Pljevlja

Siehe auch:
 Kozji Vrh
 VRH